Denny – wyspa w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Denny – opuszczone miasto w Kalifornii
 Denny – wyspa w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej
 Denny – miasto w Szkocji
 (23257) Denny – planetoida

Biografie:
 Charles Denny – brytyjski kolarz torowy
 Ebenezer Denny – amerykański polityk
 James William Denny – amerykański polityk

Zobacz też 
 Denny’s